Surian (ou de Surian) est un patronyme qui peut faire référence à :

 La Famille Surian, trois familles vénitiennes du  dont une branche en Provence.

Personnages 
 Alfred de Surian (1804-1863), avocat, collectionneur et homme politique français.
 Gustave de Surian (1883-1918), officier français né à Marseille,  
 Jean-Baptiste Surian (1670-1754),  prédicateur et prélat français, évêque de Vence et membre de l'Académie française.
 Jean-Jacques Surian,  peintre et céramiste français né à Marseille en 1942
 Joachim de Surian (1697-1781),  négociant et armateur  français né à Marseille,
 Joseph-Donat Surian (1650-1691 ?), médecin, chimiste, botaniste et explorateur français né à Marseille.

Notes et références